Бюсі́-ле-Серні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 95 км на схід від Ам'єна, 8 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 200,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бюсі-ле-Серні на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюсі-ле-Серні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена